Tokiwa ist der Familienname folgender Personen:
 Tokiwa Mitsunaga, japanischer Maler
 Satoshi Tokiwa (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Kyōta Tokiwa (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Yu Tokiwa (* 1998), japanischer Fußballspieler

Tokiwa steht für:
 Tokiwa-ike, ein See in der Stadt Ube, Präfektur Yamaguchi
 Tokiwa (Schiff, 1898), Panzerkreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine